Quatre navires de la Royal Navy ont porté le nom de HMS Highflyer :

 le , une goélette américaine armée de 8 canons, en , le  HMS Poictiers  la capture. la Royal Navy la garde dans son service sour le nom d'HMS Highflyer, repris par les américains la même année ;
 le , un navire de service armé de 2 canons, en service entre 1822 et 1833 ;
 le , une frégate lancée en 1851 et détruite en 1871 ;
 le , un croiseur lancé en 1898, vendu en 1921.

Highflyer